Les Anticaniens ou Anticans sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce humanoïde originaire de la planète Antica.

Physiologie 
Les Anticaniens sont de robustes humanoïdes aux dents proéminentes. Ce sont des carnivores qui préfèrent dévorer leur viande vivante. Ils sont en conflit permanent avec leurs voisins, les Selays.

Histoire 
En 2364, les Anticaniens demandent à adhérer à la Fédération des planètes unies mais leurs relations conflictuelles avec les Selays constituent un obstacle sérieux.

Épisode notable 
 Star Trek : La Nouvelle Génération - Le Solitaire - saison 1, épisode 7

Espèce extraterrestre de Star Trek